Bruno Bandini ist der Name folgender Personen:

* Bruno Bandini (Musiker) (1889–1969), argentinischer Bratschist, Dirigent und Musikpädagoge
 Bruno Bandini (Kunstwissenschaftler) (Bruno Valerio Bandini; * 1952), italienischer Kunstwissenschaftler